Нава-де-Роа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Население — 244 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Portal de Aranda de Duero y su comarca
 Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero
 Bodegas y Viñedos Monteabellón
 Bodegas Señorío de Nava

Муниципалитеты Бургоса